

Sigle 
 Compagnia Generale di Elettricità – società per azioni italiana
 Compagnie générale d'électricité – società francese, ora Alcatel-Lucent
 Compagnie générale des eaux – società francese, ora Vivendi

Codici 
 CGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cambridge (Stati Uniti d'America)